El nombre de Catedral de San Lorenzo es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como Catedrales en honor a algún santo llamado Lorenzo.

Advocación 
 El más común, por su importancia en la Iglesia Católica, es San Lorenzo, mártir.
 Para otros santos, véase San Lorenzo, desambiguación.

Catedrales 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

en Bolivia
 Catedral de San Lorenzo, en Santa Cruz de la Sierra.

en Colombia 
 Catedral de San Lorenzo, en Duitama.

en Croacia 
 Catedral de San Lorenzo, en Trogir.

en España 
 Catedral de San Lorenzo, en San Feliú de Llobregat.

en Estados Unidos 
Cathedral of Saint Laurence
 Catedral de San Lorenzo, en Amarillo, Texas.

en India 
 Catedral de San Lorenzo, en Belthangady.

en Italia 
Cattedrale di San Lorenzo
 Catedral de San Lorenzo, en Alba, Piamonte.
 Catedral de San Lorenzo, en Génova.
 Catedral de San Lorenzo, en Grosseto, Toscana.
 Catedral de San Lorenzo, en Mortara.
 Catedral de San Lorenzo, en Perugia.
 Catedral de San Lorenzo, en Tivoli.
 Catedral de San Lorenzo, en Trapani, Sicilia.
 Catedral de San Lorenzo, en Viterbo.

en Paraguay 
 Catedral de San Lorenzo, en San Lorenzo.

en República Checa 
 Catedral de San Lorenzo, en Praga.

en Suiza 
 Catedral de San Lorenzo, en Lugano.